Bolesław Chabros, ps. Montana – żołnierz Batalionów Chłopskich
 Bolesław Chabros, ps. Sierp – żołnierz Batalionów Chłopskich